Watkins hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
Watkins (Colorado)
Watkins (Iowa)
Watkins (Minnesota)